Karl Eberth ist der Name folgender Personen:

* Karl Eberth (General) (1877–1952), deutscher General
 Karl Joseph Eberth (1835–1926), deutscher Anatom und Pathologe

Siehe auch:
 Carl Eberth (1882–1955), deutscher Fotograf
 Karl Ebert
 Carl Ebert